Kelme peut désigner :
 Kelmė, une ville de Lituanie ;
 Kelme, une entreprise espagnole ;
 Équipe cycliste Comunidad Valenciana-Kelme, une ancienne équipe cycliste.